Il singolare del torneo di tennis Open Tarragona Costa Daurada 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alberto Martín che ha battuto in finale Simon Greul 65-7, 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Óscar Hernández (secondo turno)
 Daniel Gimeno Traver (secondo turno)
 Pablo Andújar (secondo turno)
 Alberto Martín (Campione)

 Santiago Ventura (primo turno)
 Rubén Ramírez Hidalgo (secondo turno)
 Máximo González (quarti di finale)
 Simon Greul (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open Tarragona Costa Daurada 2008